Alagrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alagrundet (vid Fällböle, Pargas), Åboland, 
 Alagrundet (vid Sorpo, Pargas), Åboland, 
 Alagrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Alagrundet (vid Sommarö, Raseborg), Nyland, 
 Alagrundet (vid Träskön, Raseborg), Nyland,

Se även
Alagrunden
Algrund
Algrundet
Algrunden
Allgrundet
Alakrunni

Robotskapade Finlandförgreningar